La casa delle metamorfosi (Halfway House) – romanzo di Ellery Queen del 1936
 Halfway House – film del 1992 diretto da Ignazio Dolce
 Halfway House – album di Joe Budden del 2008
 Halfway House – località della Municipalità metropolitana di Johannesburg (Sudafrica)
 Halfway House – CDP degli Stati Uniti d'America, in Pennsylvania